Die Saison 1996/97 war die 26. Spielzeit des Korać-Cup, der von der FIBA Europa ausgetragen wurde.

Den Titel gewann Aris Thessaloniki aus Griechenland.

Modus 
Es nahmen 64 Mannschaften teil. Nach der Qualifikationsrunde spielten diese Teams eine Gruppenphase, die aus 16 Gruppen mit je vier Teams bestand. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe erreichten das Sechzehntelfinale, gefolgt von Achtel, Viertel, Halb und Finale. 

Die Sieger der Spielpaarungen in den Finalrunden wurden in Hin- und Rückspiel ermittelt.

1. Runde (Qualifikation) 

|}

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Gruppe I

Gruppe J

Gruppe K

Gruppe L

Gruppe M

Gruppe N

Gruppe O

Gruppe P

Runde der letzten 32 
 Hinspiele: 4. Dezember 1996
 Rückspiele: 11. Dezember 1996

|}

Achtelfinale 
 Hinspiele: 15. Januar 1997
 Rückspiele: 22. Januar 1997

|}

Viertelfinale 
 Hinspiele: 12. Februar 1997
 Rückspiele: 19. Februar 1997

|}

Halbfinale 
 Hinspiele: 5. März 1997
 Rückspiele: 12. März 1997

|}

Finale 
 Hinspiel: 26. März 1997
 Rückspiel: 3. April 1997

|}

 Final-Topscorer:  José Ortiz (Aris Thessaloniki): 44 Punkte

Siehe auch 
 FIBA Euroleague 1996/97
 FIBA Eurocup 1996/97

Weblinks 
 Geschichte des Korać-Cups auf fibaeurope.com
 Spielplan der Saison 1996/97 auf fibaeurope.com
 Statistik der Saison 1996/97 auf linguasport.com

1996 97
Basketballsaison 1996/97